Романець Богдан Степанович (1939—2009) — український скульптор, заслужений художник України.
 Романець Марія Василівна — депутат верховної ради УРСР.
 Романець Нестор (1910—1950) — український повстанець, лицар Бронзового хреста заслуги УПА.
 Романець Олексій Стратонович — український критик і літературознавець.
 Романець Тимур Геннадійович (*1990) — український футболіст, захисник.

Українські прізвища